Donato Lamorte – politico italiano
Pasquale Lamorte – politico italiano
Robia LaMorte – attrice statunitense

Pagine correlate
Morte (disambigua)
La Morte